Établissement et service d'aide par le travail, en France.

Autres 
 ancienne École supérieure et d'application des transmissions, devenue École des transmissions (ETRS), en France.
 ancienne École supérieure d'agriculture de Tunis, devenue Institut national agronomique de Tunisie. 
 Université Esat (école supérieure de l'aéronautique et des technologies), en Tunisie.
 École supérieure des arts et techniques (ou école Hourdé), une école privée parisienne.

 Esat est un prénom turc.

Sigle de 4 caractères